Андре́й Алекса́ндрович Матве́ев (12 июля 1954, Свердловск — 10 декабря 2019, Екатеринбург) — русский писатель и журналист. Автор десяти романов, в том числе двух от лица литературной маски «Катя Ткаченко». Член Союза писателей. Государственный секретарь «Российской империи». Жил в Екатеринбурге.

Биография 
В 1977 году окончил Уральский государственный университет (факультет журналистики). Работал редактором Средне-Уральского книжного издательства, ночным сторожем в Свердловском зоопарке, телевизионным продюсером, издавал журнал для мужчин.

В середине 1980-х был автором текстов для группы «Группа», в состав которой входили тогдашняя жена Матвеева Алина, а также — Антон Нифантьев, Игорь Злобин, Владимир Огоньков и Алексей Могилевский. «Группа» недолго просуществовала, но успела записать альбом, который так и не вышел в свет по причине отъезда звукорежиссёра с его подлинником.

В 1984 году у Матвеева в Свердловске временно поселился музыкант Юрий Шевчук, вынужденный уехать из Уфы из-за преследований КГБ.

Написал книгу о русском роке «Апокрифы молчаливых дней».

Дважды номинировался на премию «Русский Букер» (лонг-лист 1992 и 1994 года).

Скончался 10 декабря 2019 года. Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Семья 
 Дед — Константин Константинович Матвеев (1875—1954), российский и советский минералог, один из основателей Екатеринбургского горного института и Уральского геологического музея.
 Бабушка — Ксения Михайловна Матвеева (урождённая Лёвшина), первая заведующая кафедрой иностранных языков Свердловского горного института. Происходила из дворянского рода Левшиных.
 Отец — Александр Константинович Матвеев (1926—2010), советский и российский лингвист.
 Единокровная сестра — Анна Александровна Матвеева (р. 1972), российская писательница, журналистка, редактор.

В начале — середине 1980-х состоял в браке с Алиной Нифантьевой.

Библиография 

 «С августа по сентябрь». Рассказы. Свердловск, Средне-Уральское изд-во, 1988.
 «История Лоримура» (журнальная публикация — 1991 г.)
 «Частное лицо» (журнальная публикация — 1991 г.)
 «Эротическая Одиссея, или необыкновенные похождения Каблукова Джона Ивановича, пережитые и описанные им самим» (журнальная публикация — 1994 г.)
 «Случайные имена» (журнальная публикация — 1997 г.)
 «Замок одиночества» (журнальная публикация — 1999 г.)
 «Indileto» (журнальная публикация — 2001 г., декабрь, 2002 г., январь)
 «Летучий Голландец» (издательство Ультра. Культура, М., 2004 г.)
 «Зона неудач» (переработанный вариант романа «Indileto», М., Престиж-Книга/Рипол-Классик, серия Бориса Кузьминского «Живая линия», 2005 г.)
 «Live Rock-n-Roll. Апокрифы молчаливых дней». Екатеринбург, «У-Фактория», 2001.
 «Чёрный петух Раротонги», «Урал», (журнальная публикация — 2012 г.)
 «Российская Империя или русский Шарм-эль-Шейх» (2011, совместно с Антоном Баковым)
 «Идолы власти: от Хеопса до Путина» (2012, совместно с Антоном Баковым)

Романы, написанные под псевдонимом «Катя Ткаченко»:
 «Ремонт человеков» (издательство Олма-Пресс, серия Бориса Кузьминского «Оригинал», М., 2002)
 «Любовь для начинающих пользователей» (издательство Пальмира, М., 2003)

Примечания

Ссылки 

 
 http://gallery.vavilon.ru/people/m/matveev/
 Андрей Матвеев на сайте Аркадия Бурштейна
 Черный петух Раротонги

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей России
Выпускники Уральского государственного университета
Похороненные на Широкореченском кладбище